Il singolare del Colombia Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicolás Lapentti era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 6–7 (6–8), 6–2, 6–3 contro Thomas Muster.

Teste di serie

  Thomas Muster (campione)
  Sjeng Schalken (quarti di finale)
  Javier Sánchez (secondo turno)
  Nicolás Lapentti (finale)

 Nicolás Pereira (secondo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Mauricio Hadad (semifinali)
 Fabrice Santoro (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Colombia Open 1996
ATP Tour 1996